Colonia San Miguel kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia San Miguel, Nicolás Romero, ort, 
 Colonia San Miguel, Tianguistenco, ort, 
 Colonia San Miguel, Guanajuato, ort, Cuerámaro, 
 Colonia San Miguel, Oaxaca, ort, San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -, 

Robotskapade Mexikoförgreningar